Colonnesi – abitanti di Colonna (Italia)
Colonnesi – abitanti di Colonno